Панула () — финская фамилия. Известные носители:
 Панула, Йорма (род. 1930) — финский дирижёр, композитор и музыкальный педагог.
 Панула, Эйно Вильями (1911—1912) — маленький финский мальчик, который погиб во время катастрофы лайнера «Титаник».